Existuje více nositelů jména Vala (Vála):

 Antonín Vála (1904–??) – český politik Československé strany národně socialistické
 Jan Vala (* 1943) – český herec a moderátor
 Jiří Vala (1926–2003) – český herec
 Zdeněk Vala (* 1957) - český lední hokejista

ženský tvar s přechýlením
 Jitka Válová (1922–2011) – česká výtvarnice, sestra Květy Válové
 Květa Válová (1922–1998) – česká malířka
 Taťána Valová (* 1944) - česká motocyklová závodnice

fiktivní postavy
 Vala Mal Doran – fiktivní postava ze seriálu Hvězdná brána

V informatice:
 Vala (programovací jazyk) – varianta C# se zaměřením na desktopové prostředí GNOME

v náboženství

 Vala (hinduismus) - hinduistický démon

Související články 
 Val
 Valar
 Válek
 Valcha
 Válka

Česká příjmení